Эммануил Константинович Саргани (1860 — после 1917) — отставной ротмистр, член Государственной думы 2-го и 3-го созывов от Херсонской губернии.

Биография 
Православный. Потомственный дворянин Херсонской губернии. Землевладелец Елисаветградского уезда (800 десятин).

Окончил Елисаветградскую военную прогимназию и Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище (1878), откуда выпущен был офицером в 7-й уланский Ольвиопольский полк. Прослужи в названном полку около 15 лет, в 1892 году вышел в отставку в чине ротмистра.

1 сентября 1892 года назначен был земским начальником 13-го участка Елисаветградского уезда, в каковой должности состоял до избрания в Государственную думу. Избирался гласным Елисаветградского уездного и Херсонского губернского земских собраний, а также почетным мировым судьей Елисаветградского уезда. Из наград имел ордена Св. Анны 3-й степени и Св. Станислава 2-й степени (1901).

6 февраля 1907 года избран членом II Государственной думы от Херсонской губернии. Входил в группу правых.

15 октября 1907 года избран в III Государственную думу от Херсонской губернии. Входил во фракцию правых, затем в Национальную группу. Состоял членом земельной и по судебным реформам комиссий. 5 июля 1908 года отказался от звания члена ГД в связи с назначением непременным членом Херсонского губернского присутствия. На его место был избран граф В. В. Стенбок-Фермор.

В 1911—1914 годах — депутат дворянства Елисаветградского уезда. Дальнейшая судьба неизвестна. Был женат.

Источники 
 Список лиц, служащих по ведомству Министерства внутренних дел 1904 года (исправленный по 15 апреля). Ч. II. — СПб., 1904. — С. 756.
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — СПб.: издание Н. Н. Ольшанского, 1910.
 Государственная дума. III созыв — 5-я сессия. Справочник 1912 г. — СПб., 1912. — С. 100.
 Памятные книжки Херсонской губернии на 1911—1914 годы. — Херсон, 1911—1914.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — Москва: РОССПЭН, 2008.

Выпускники Елисаветградского кавалерийского училища
Ротмистры (Российская империя)
Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Члены Государственной думы Российской империи III созыва